«Lay It All on Me» — песня английской драм-н-бейс-группы Rudimental, при участии британского певца Эда Ширана.
Сингл получил платиновую сертификацию в Австралии, Италии, Канаде и Новой Зеландии, золотую сертификацию в Великобритании и США и достиг двенадцатого места в британском и седьмого в австралийском чартах.

История 
17 октября 2015 года песня дебютировала на позиции № 96 в чарте Billboard Hot 100, став первым хитом группы Rudimental попавшим в американский хит-парад. Песня дебютировала на позиции № 16 в британском чарте UK Singles Chart, став 8-м хитом группы Rudimental попавшим в top-40. Спустя неделю она достигла позиции № 15 и позднее добралась до № 12.

Официальное музыкальное видео было загружено 6 ноября 2015 года на канал YouTube.

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации 

|
|
|
|
|
|
|
|

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Песни Эда Ширана
Песни в стиле электронной танцевальной музыки
Песни Rudimental
Песни, написанные Эдом Шираном